Somogy
 Somogy, földrajzi táj a Balaton és a Dráva között
 Somogy, Pécsi városrész, 1946-ban Vasashoz, 1954-ben pedig ez utóbbi részeként Pécshez csatolt egykori község
 Somogyom (14. és 16. közötti neve Somogy, település Romániában, Szeben megyében
 Somogy, irodalmi folyóirat
 Somogy FC, megszűnt kaposvári labdarúgócsapat (1926–1936)
hasonló
 Somogy vármegye, közigazgatási egység a Dél-Dunántúlon (1950 és 2022 között: Somogy megye)